Браило́вский, Евге́ний:
 Браиловский, Евгений Иосифович (род. 1984) — российский спортсмен (фристайл), участник Олимпиады-2006, впоследствии тренер сборной России по фристайлу.
 Браиловский, Евгений Семёнович (1898—1948) — советский психолог, специалист в области психологии труда.